Parc Grammont peut désigner plusieurs parcs :
 Parc Grammont à Rouen.
 Parc Grammont à Biarritz.